Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на деветом Светском првенству у атлетици 2001. у Едмонтону , Алберта, Канада, одржано је 5. и 8. августа на Комонвелт стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 скакача увис из 17 земаља.

 1.  Алжир (1)
 2.  Босна и Херцеговина (1)
 3.  Канада (2)
 4.  Куба (1)
 5.  Колумбија (1) 
 6.  Чешка (2)

 7.  Финска (1)
 8.  Немачка (1)
 9.  Уједињено Краљевство (1) 
 10.  Исланд (1)
 11.  Пољска (1)
 12.  Русија (3)

 13.  Сејшели (1)
 14.  Јужноафричка Република (1)
 15.  Шведска (2) 
 16.  Украјина (2) 
 17.  САД (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 2001. године.
Стање 5. августа 2001.

Најбољи резултати у 2001. години 
Десет најбољих скакача увис 2001. године пре почетка светког првенства (5. августа 2001) заузимало је следећи пласман..

{| class="wikitable"
|-
|1||Чарлс Клингер, ||2,35||19. мај
|-
|2||Андриј Соколовски,  ||2,34||3.јул
|-
|3|| Hennazdy Maroz,  ||2,34||22. јул
|-
|4||Сергиј Димченко,  ||2,32||2, јун
|-
|5||Јарослав Рибаков,  ||2,32||22. јул
|-
|6||Жак Фрајтаг,  ||2,33||4. јул
|-
|7|| Стефан Холм, ||2,31||27. јун
|-
|8||Александар Кравцов,  ||2,31||14. јул
|-
|9||Сергеј Кљугин,  ||2,31||29. мај
|-
|10||Марк Бозвел, ||2,31||21. јул
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2001.

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

 Резултати 

 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 2,29 м, коју није прекочио ниједан такмичар, па су се сви пласирали према постигнутом резултату (кв''').

 Хавијер Сотомајор се првобитно пласираo у финале са 2,27 м, али је касније дисквалификован због допинга.

Финале 
8. август

 Хавијер Сотомајор је првобитно пласирао у финале са 2,27 м, али је касније дисквалификован због допинга.

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 8. Светског првенства 1983—2001.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Извори

Спољашње везе 
 Резултати Приступљено 4.06.2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном